Saint-Julien (frz. für Heiliger Julian) steht für:
 Saint-Julien (Aydat), Gemeindeteil von Aydat im Département Puy-de-Dôme, Frankreich
 Saint-Julien (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Julien (Côte-d’Or), Département Côte-d'Or
 Saint-Julien (Côtes-d’Armor), Département Côtes-d'Armor
 Saint-Julien (Hérault), Département Hérault
 Saint-Julien (Rhône), Département Rhône
 Saint-Julien (Var), Département Var
 Saint-Julien (Vosges), Département Vosges

mit Namenszusatz:
 Saint-Julien-aux-Bois, Département Corrèze
 Saint-Julien-Beychevelle, Département Gironde
 Saint-Julien-Boutières, Département Ardèche
 Saint-Julien-Chapteuil, Département Haute-Loire
 Saint-Julien-d’Ance, Département Haute-Loire
 Saint-Julien-d’Armagnac, Département Landes
 Saint-Julien-d’Arpaon, Département Lozère
 Saint-Julien-d’Asse, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Julien-d’Eymet, Département Dordogne
 Saint-Julien-d’Oddes, Département Loire
 Saint-Julien-de-Bourdeilles, Département Dordogne
 Saint-Julien-de-Briola, Département Aude
 Saint-Julien-de-Cassagnas, Département Gard
 Saint-Julien-de-Chédon, Département Loir-et-Cher
 Saint-Julien-de-Civry, Département Saône-et-Loire
 Saint-Julien-de-Concelles, Département Loire-Atlantique
 Saint-Julien-de-Coppel, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Julien-de-Crempse, Département Dordogne
 Saint-Julien-de-Gras-Capou, Département Ariège
 Saint-Julien-de-Jonzy, Département Saône-et-Loire
 Saint-Julien-de-l’Escap, Département Charente-Maritime
 Saint-Julien-de-l’Herms, Département Isère
 Saint-Julien-de-la-Liègue, Département Eure
 Saint-Julien-de-la-Nef, Département Gard
 Saint-Julien-de-Lampon, Département Dordogne
 Saint-Julien-de-Mailloc, Département Calvados
 Saint-Julien-de-Peyrolas, Département Gard
 Saint-Julien-de-Toursac, Département Cantal
 Saint-Julien-de-Vouvantes, Département Loire-Atlantique
 Saint-Julien-des-Chazes, Département Haute-Loire
 Saint-Julien-des-Landes, Département Vendée
 Saint-Julien-des-Points, Département Lozère
 Saint-Julien-du-Gua, Département Ardèche
 Saint-Julien-du-Pinet, Département Haute-Loire
 Saint-Julien-du-Puy, Département Tarn
 Saint-Julien-du-Sault, Département Yonne
 Saint-Julien-du-Serre, Département Ardèche
 Saint-Julien-du-Terroux, Département Mayenne
 Saint-Julien-du-Tournel, Département Lozère
 Saint-Julien-du-Verdon, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Julien-en-Beauchêne, Département Hautes-Alpes
 Saint-Julien-en-Born, Département Landes
 Saint-Julien-en-Champsaur, Département Hautes-Alpes
 Saint-Julien-en-Genevois, Département Haute-Savoie
 Saint-Julien-en-Quint, Département Drôme
 Saint-Julien-en-Saint-Alban, Département Ardèche
 Saint-Julien-en-Vercors, Département Drôme
 Saint-Julien-Gaulène, Département Tarn
 Saint-Julien-l’Ars, Département Vienne
 Saint-Julien-la-Geneste, Départment Puy-de-Dôme
 Saint-Julien-la-Genête, Département Creuse
 Saint-Julien-la-Vêtre, Département Loire
 Saint-Julien-Labrousse, Département Ardèche
 Saint-Julien-le-Châtel, Département Creuse
 Saint-Julien-le-Faucon, Département Calvados
 Saint-Julien-le-Pèlerin, Département Corrèze
 Saint-Julien-le-Petit, Département Haute-Vienne
 Saint-Julien-le-Roux, Département Ardèche
 Saint-Julien-le-Vendômois, Département Corrèze
 Saint-Julien-lès-Gorze, Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Julien-lès-Metz, Département Moselle
 Saint-Julien-lès-Montbéliard, Département Doubs
 Saint-Julien-les-Rosiers, Département Gard
 Saint-Julien-lès-Russey, Département Doubs
 Saint-Julien-les-Villas, Département Aube
 Saint-Julien-Maumont, Département Corrèze
 Saint-Julien-Molhesabate, Département Haute-Loire
 Saint-Julien-Molin-Molette, Département Loire
 Saint-Julien-Mont-Denis, Département Savoie
 Saint-Julien-près-Bort, Département Corrèze
 Saint-Julien-Puy-Lavèze, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Julien-sous-les-Côtes, Département Meuse
 Saint-Julien-sur-Bibost, Département Rhône
 Saint-Julien-sur-Calonne, Département Calvados
 Saint-Julien-sur-Cher, Département Loir-et-Cher
 Saint-Julien-sur-Dheune, Département Saône-et-Loire
 Saint-Julien-sur-Garonne, Département Haute-Garonne
 Saint-Julien-sur-Reyssouze, Département Ain
 Saint-Julien-sur-Sarthe, Département Orne
 Saint-Julien-sur-Veyle, Département Ain
 Saint-Julien-Vocance, Département Ardèche
 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Département Isère

Verwaltungsgebiet in Frankreich:
 Arrondissement Saint-Julien-en-Genevois, Département Haute-Savoie

Wein:
 Saint-Julien (Wein), einer der berühmtesten Rotweine des Anbaugebietes Bordeaux

Weiteres:
 Saint-Julien (Tours), ehemalige Benediktinerabtei in Tours
 Saint-Julien (Haute-Saône), ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde La Roche-Morey im Département Haute-Saône
 Saint-Julien (Jura), ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Val Suran im Département Jura
 Saint-Julien-de-Raz, ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde  La Sure-en-Chartreuse im Département Isère

Personen:
 Saint-Julien (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 Arthur Saint-Julien (1850–1927), österreichischer Großgrundbesitzer und katholisch-konservativer Politiker
 Clemens von Saint-Julien-Wallsee (1845–1908), 11. Landespräsident von Salzburg von 1897 bis 1908, vgl. Wallseer
 Franz Saint-Julien (1805–1889), österreichischer Großgrundbesitzer und Politiker
 Franz Xaver von Saint-Julien (Franz Xaver Joseph Herr von Guyard, Graf von Saint-Julien und Walsée; 1756–1836), k. k. Kämmerer, Geheimer Rat und Oberst-Erbland-Falkenmeister in Österreich unter der Enns
 Heinrich von Saint-Julien (1801–1844), badischer Kriegsrat, Komponist und Chorleiter

Siehe auch:
 St-Julien